Samʿānī ist der Name von:

 Aḥmad as-Samʿānī (gest. 1140), arabischer Theologe
 Ibn as-Samʿānī (gest. 1166), Neffe des erstgenannten, arabischer Biograph und Historiker

en:Al-Sam'ani